Артём Артюнин (; 24 января 1990, Таллин) — эстонский футболист, центральный защитник. Также может сыграть на позиции левого защитника или опорника. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник таллинской «Левадии», с 2004 году выступал за команду в юношеском чемпионате Эстонии, а с 2006 года играл за её фарм-клубы на взрослом уровне. В 2009 году был отдан в аренду в «Таммеку», в её составе дебютировал в высшей лиге Эстонии 8 августа 2009 года в матче против «Левадии», а 19 сентября 2009 года забил первый гол на высшем уровне в ворота таллинского «Калева». Вернувшись в «Левадию», в 2010 году сыграл первый матч за основной состав команды, со временем стал твёрдым игроком основы и за следующие пять сезонов провёл более 100 матчей.

В конце 2014 года перешёл в румынский «Брашов», но не смог стать игроком основы, сыграв только три матча в чемпионате Румынии. Осенью 2015 года снова играл за «Левадию», затем перешёл в польскую «Медзь» из первого дивизиона, но и там не смог стать основным игроком, сыграв только четыре матча. Сезон 2017 года снова провёл в «Левадии».

Весной 2018 года выступал за таллинский «Калев». Летом 2018 года перешёл в болгарский «Этыр», где провёл полтора сезона. В 2020—2021 годах играл за таллинский «Легион», затем в очередной раз вернулся в «Левадию».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Эстонии младших возрастов, провёл более 40 матчей.

В национальной сборной Эстонии дебютировал 15 ноября 2013 года в товарищеском матче против Азербайджана. Последний на данный момент матч сыграл 27 декабря 2014 года против Катара. Всего в 2013—2014 годах сыграл 6 матчей за национальную команду, голов не забивал. В 2015 и осенью 2018 года снова вызывался в сборную, но на поле не выходил.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (2): 2013, 2014
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (4): 2010, 2012, 2015, 2017
 Обладатель Кубка Эстонии (3): 2010, 2012, 2014
 Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2010, 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Брашов»
Игроки ФК «Медзь»
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «Этыр»
Игроки ФК «Легион»